Mariensequenz steht für:
 Mariensequenz aus Muri
 Mariensequenz aus Seckau